Velika nagrada Madžarske 2003 je bila trinajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2003. Odvijala se je 24. avgusta 2003 na dirkališču Hungaroring pri Budimpešti.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 8
|  Fernando Alonso
| Renault
| 1:22,953
| 1:21,688
|align="center"| —
|-
! 2
| 4
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 1:22,413
| 1:21,944
| +0,256
|-
! 3
| 14
|  Mark Webber
| Jaguar-Cosworth
| 1:22,625
| 1:22,027
| +0,339	
|-
! 4
| 3
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 1:23,305
| 1:22,180
| +0,492
|-
! 5
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 1:22,892
| 1:22,180
| +0,492
|-
! 6
| 7
|  Jarno Trulli
| Renault
| 1:22,358
| 1:22,610
| +0,922
|-
! 7
| 6
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 1:23,695
| 1:22,742
| +1,054
|-
! 8
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:23,430
| 1:22,755
| +1,067
|-
! 9
| 5
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:22,786
| 1:23,060
| +1,372
|-
! 10
| 20
|  Olivier Panis
| Toyota
| 1:22,986
| 1:23,369
| +1,681
|-
! 11
| 9
|  Nick Heidfeld
| Sauber-Petronas
| 1:23,482
| 1:23,621
| +1,933
|-
! 12
| 15
|  Justin Wilson
| Jaguar-Cosworth
| 1:24,343
| 1:23,660
| +1,972
|-
! 13
| 11
|  Giancarlo Fisichella
| Jordan-Ford
| 1:24,725
| 1:23,726
| +2,038
|-
! 14
| 17
|  Jenson Button
| BAR-Honda
| 1:24,313
| 1:23,847
| +2,159
|-
! 15
| 21
|  Cristiano da Matta
| Toyota
| 1:55,138
| 1:23,982
| +2,294
|-
! 16
| 16
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 1:24,333
| 1:24,100
| +2,412
|-
! 17
| 16
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Petronas
| 1:23,660
| 1:24,569
| +2,881
|-
! 18
| 19
|  Jos Verstappen
| Minardi-Cosworth
| 1:26,052
| 1:26,423
| +4,735
|-
! 19
| 12
|  Zsolt Baumgartner
| Jordan-Ford
| brez časa
| 1:26,678
| +4,990
|-
! 20
| 18
|  Nicolas Kiesa
| Minardi-Cosworth
| 1:27,023
| 1:28,907
| +7,219
|}

Dirka 

|-
! 1
| 8
|  Fernando Alonso
| Renault
| 70
| 1:39:01,460
| 1
| 10
|-
! 2
| 6
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 70
| + 16,768 s
| 7
| 8
|-
! 3
| 3
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 70
| + 34,537 s
| 4
| 6
|-
! 4
| 4
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 70
| + 35,620 s
| 2
| 5
|-
! 5
| 5
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 70
| + 56,535 s
| 9
| 4
|-
! 6
| 14
|  Mark Webber
| Jaguar-Cosworth
| 70
| + 1:12,643
| 3
| 3
|-
! 7
| 7
|  Jarno Trulli
| Renault
| 69
| +1 krog
| 6
| 2
|-
! 8
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 69
| +1 krog
| 8
| 1
|-
! 9
| 9
|  Nick Heidfeld
| Sauber-Petronas
| 69
| +1 krog
| 11
|  
|-
! 10
| 17
|  Jenson Button
| BAR-Honda
| 69
| +1 krog
| 14
|  
|-
! 11
| 21
|  Cristiano da Matta
| Toyota
| 68
| +2 kroga
| 15
|  
|-
! 12
| 19
|  Jos Verstappen
| Minardi-Cosworth
| 67
| +3 krogi
| 18
|  
|-
! 13
| 18
|  Nicolas Kiesa
| Minardi-Cosworth
| 66
| +4 krogi
| 20
|  
|-
! Ods
| 10
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Petronas
| 47
| Brez goriva
| 17
|  
|-
! Ods
| 15
|  Justin Wilson
| Jaguar-Cosworth
| 42
| Motor
| 12
|  
|-
! Ods
| 12
|  Zsolt Baumgartner
| Jordan-Ford
| 34
| Motor
| 19
|  
|-
! Ods
| 20
|  Olivier Panis
| Toyota
| 33
| Menjalnik
| 10
|  
|-
! Ods
| 11
|  Giancarlo Fisichella
| Jordan-Ford
| 28
| Motor
| 13
|  
|-
! Ods
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 19
| Vzmetenje
| 5
|  
|-
!Ret
| 16
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 14
| Hidravlika
| 16
|  
|}

Opombe 

S svojo prvo zmago je postal Fernando Alonso najmlajši dirkač, ki je zmagal na dirki Formule 1, z 22 leti in 26 dnevi.
Prva dirka: Zsolt Baumgartner.

Formula 1 sezona 2003
2003